Grad u Grčkoj
 Solun, glavni grad grčke Periferije Središnja Makedonija

Naselja u BiH
 Solun (Olovo, BiH), naselje u Općini Olovo